Глостершир (, ; ) — историческое и церемониальное графство на западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица и крупнейший город — Глостер. Население 582,5 тыс. человек (20-е место среди графств; данные 2007 года).

География 
Общая площадь территории 3150 км² (16-е место); территория административной области — 2653 км² (13-е место).

История 
Игра в бадминтон была названа в честь глостерширского Бадминтон-хауса.

Четыре римские дороги пересекают графство; сохранились следы лагерей римлян, датчан, бриттов и саксов; много интересных средневековых развалин замков — Бриавель, древняя резиденция норманнских и даже, возможно, англосаксонских королей; Бёркли, где был убит Эдуард II и др.

В XVII веке в  произошло разбирательство уголовного дела, названного Кэмпденским чудом, которое, по легенде, способствовало появлению в Англии уголовного закона «нет тела — нет убийства».

28 февраля 2021 года в деревне  упал  возрастом 4,6 млрд лет. Он считается первым, найденным на территории Великобритании метеоритом за последние 30 лет. Метеорит относится к типу углистых хондритов.

Административное деление 
В составе графства входят 6 административных районов и 1 унитарная единица.

Флора и фауна 
 названа в честь Глостершира и ассоциируется с этим графством. В Лесах Дина бродят овцы. В лесах Дина и  водятся кабаны.

Редкая порода  всё ещё встречается в этих местах. Породу легко отличить по характерной белой полосе по хребту до хвоста. Из молока этой коровы изготавливают полутвёрдый сыр Глостер.

Экономика 
В графстве производятся злаковые, фрукты, молочные продукты, добывается уголь, развитое машиностроение.

Это график динамики региональной валовой добавленной стоимости Глостершира в текущих базовых ценах, опубликованный Управлением национальной статистики (стр. 240—253) с цифрами в миллионах британских фунтов стерлингов.

Ниже приводится диаграмма валовой добавленной стоимости Глостершира в тысячах британских фунтов стерлингов за период 1997—2009 год, основанная на данных Управления национальной статистики.

Палеогенетика 
У образцов из северного погребения (Hazleton North) эпохи раннего неолита у деревни Хазлтон определили Y-хромосомные гаплогруппы I2a1b1a1a1-L1195 (13), I2a1b1a-CTS616/CTS9183 (1), I2a1a1b-S21825 (1) и митохондриальные гаплогруппы H1, U5, W1, K1d, K2b1, N1b1b, V и некоторые другие.

Достопримечательности 

 Бадминтон-хаус — основная резиденция английских герцогов Бофортов
 Замок Беркли — средневековый замок
 
 
 Челтнем Таун — английский профессиональный футбольный клуб
 
 
 
 Дом Эдварда Дженнера
 Глостерский собор
 Глостер (регбийный клуб)
 
 
 
 
 
 Замок Садли — место погребения шестой жены короля Генриха VIII Екатерины Парр
 
 
 
 Аббатство Тьюксбери
 
 Памятник Уильяму Тиндейлу
 
 

Достопримечательности в окрестностях:

 Лес Дина (), и его живописная часть — Пазлвуд.

Медиа 
Единственной ежедневной газетой Глостершира является газета Western Daily Press.

Gloucester News Centre — независимый сайт с новостями и информацией для Глостершира.

Радиостанции в Глостершире включают BBC Radio Gloucestershire и Heart Gloucestershire, Sunshine Radio и The Breeze (Cheltenham & North Gloucestershire). Есть также несколько общественных радиостанций, включая Gloucester FM, Radio Winchcombe, Forest of Dean Radio, North Cotswold Community Radio, и Severn FM.

Местное телевидение для округа обеспечивается BBC West и ITV West Country.

Культурное влияние 
Есть два хорошо известных рассказа о детстве в Глостершире в начале XX века: Cider With Rosie писателя Лори Ли и A Child in the Forest писателя Уинифреда Фоли.

Глостершир был местом действия ряда фильмов и телесериалов, включая «Умри, но не сейчас», фильмы о Гарри Поттере и телесериал канала BBC «Бабочки». Действие фильма «Типа крутые легавые» происходило в Глостершире, где вырос Саймон Пегг, соавтор сценария и исполнитель главной роли в этом фильме.

Эпизод A Girl’s Best Friend, пилотная серия предполагаемого спин-оффа Доктор Кто К-9 и компания, снималась в Глостершире. Место действия — вымышленный город Мортон Харвуд. Вымышленный город Лидворт находится в Глостершире и является родиной Эми Понд, Рори Уильямса и Ривер Сонг.

Персоналии 
 Роберт Аткинс — английский юрист и политик XVII—XVIII веков.
 Брайан Харли — британский географ и историк картографии XX века.

См. также 
 Список участков особого научного значения Глостершира
 Оперный фестиваль в Лонгборо
 Английский язык Уэст-Кантри

Примечания

Ссылки 
 
 Gloucester County Official Site
 Gloucester City Council website
 Visit Gloucester Site
 Gloucester jobs
 Gloucestershire County Council
 Gloucestershire Tourism Partnership
 Archaeological Handbook of Gloucestershire by George Witts

Графства Англии